E201 kan avse: 

 E201 – en Europaväg samt en av Republiken Irlands huvudvägar och går mellan huvudstaden Portlaoise och Cork
 E201 – E-numret för natriumsorbat